Mote – altro nome del nodo sensore
 Mote – alimento
 Mote Park – parco di Maidstone, nel Regno Unito
 Ashley Mote – politica britannica
 Frederick W. Mote – sinologo e storico statunitense